Zampoña puede significar:

 en Galicia zanfoña. Es la zanfona, cinfonía, zanfonía o viola de rueda, instrumento musical perteneciente a la familia de los cordófonos frotados, muy extendido en la música popular europea, con numerosas variantes en distintas regiones y épocas.

 Nombre dado en Latinoamérica al sicu. Corresponde a varios instrumentos musicales compuestos de manos huecas tapadas por un extremo que producen sonidos aflautados en su agitación. Se ha sugerido que este artículo sea fusionado con sicu; ver la discusión al respecto.

 Zampoña, instrumento de viento compuesto de tubos huecos tapados por las manos y así de un extremo salen sonidos aflautados en su agitación.